Pervenche est notamment un nom de fleur, un prénom, un patronyme et un toponyme, qui peuvent faire référence à :

Botanique 
 les pervenches, un genre de plantes vivaces herbacées de la famille des Apocynacées.

Couleur 
 pervenche, un nom de couleur qui désigne un bleu ou un mauve par référence à la fleur pervenche.

Faune 
 L'argus pervenche ou azuré de la canneberge, un insecte lépidoptère (papillon) de la famille des Lycaenidae.

Toponymes

France 
 Pervenche (ou Les Pervenches sur le panneau à l'entrée du hameau), un hameau de la commune française de La Valla-en-Gier dans le département de la Loire ;
 Les Pervenches, un lieu-dit de la commune de Landavran dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 La Pervenche, un lieu-dit de la commune de Lion-en-Sullias dans le département du Loiret ;
 La Pervenche, un lieudit de la commune de Marcols-les-Eaux dans le département de l'Ardèche ;
 Les Pervenches, quartier de la commune de Riom dans le département du Puy-de-Dôme ;
 La Pervenche, un lieu-dit de la commune de Saint-Julien-du-Gua dans le département de l'Ardèche ;
 Les Pervenches, un lieudit de la commune de Saint-Pierre-des-Nids dans le département de la Mayenne ;
 La Pervenche, un lieudit de la commune de Saint-Roch-sur-Égrenne dans le département de l'Orne ;
 La Pervenche, un lieu-dit de la commune de Vanxains dans le département de la Dordogne ;

Hydronyme

France 
 La Pervenche, un cours d'eau français des départements de l'Orne et de la Sarthe qui prend sa source sur la limite entre Contilly et Montgaudry qui se jette dans la Sarthe sur la commune de Villeneuve-en-Perseigne, et qui sert de limite à la commune de Pervenchères sur environ  ;
 Pervenche, un petit cours d'eau sur la commune française de La Valla-en-Gier dans le département de la Loire, affluent du Gier ;

Guyane 
 Pervenche, une crique (rivière qui parcourt forêts et savanes en Guyane) proche de la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou Dékou ;

Québec 
 le , un lac du Canada situé dans le comté de l'Outaouais et la province de Québec, au sud-est du pays ;
 le , un lac du Canada situé dans le comté de Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans la province de Québec, à l'est du pays.

Personnalité portant le prénom Pervenche 
 Pervenche Berès (1957-), une femme politique française.

Personnalité portant le patronyme Pervenche 
 Dominique Pervenche (1948-), un homme politique français.

Nom d'artiste 
 Pervenche, le premier surnom de la chanteuse française de l'entre-deux-guerres Fréhel, surnom de Marguerite Boulc'h.

Personnage de fiction 
 Patricia Pervenche et Eleanor Pervenche, deux personnages de fiction du jeu Cluedo ; 
 Madame Pervenche, personnage féminin du film américain Cluedo réalisé par Jonathan Lynn, jouée par Eileen Brennan ;
 Marie Pervenche, surnom de Marie Lorieux, personnage de la série Marie Pervenche joué par Danièle Évenou dans le rôle d'une pervenche (contractuelle de police).
 Pervenche, un personnage (une éléphante) de la série télévisée d'animation française-canadienne-américaine Babar - Les aventures de Badou ;

Cinéma 
 Pervenche, film muet français réalisé par Alfred Machin et Henry Wulschleger, sorti en 1921.

Télévision 
 Marie Pervenche, une série télévisée française créée par Paul Andréota, diffusée entre 1984 et 1997 sur TF1 et France 3, le nom de Marie Pervenche étant tiré du mot « pervenche » signifiant « contractuelle de police ».

Littérature 
 Pervenche, une œuvre de la dramaturge et romancière française Gyp (Sybille Riquetti de Mirabeau) éditée en 1904 ;
 Le Prince Charmant chez la fée Pervenche, un roman pour la jeunesse de l'écrivain français Georges Chaulet sorti en 1979 ;
 Bibliothèque Pervenche, collection de romans d'amour français des éditions Dumas (de 1947 à 1951) puis des éditions Tallandier (de 1955 à 1967)

Musique 
 Johnny Pervenche, une chanson du chanteur français Jean-Patrick Capdevielle.

Divers 

 une pervenche, mot familier qui désigne à Paris une fonctionnaire de police chargée de vérifier le stationnement des voitures (contractuelle ou contractuelle de police) en référence à la couleur de leur uniforme de 1977 à 1993. Ce mot a inspiré la série télévisée Marie Pervenche ;
 Jour de la pervenche, nom officiel du 31 mars,  jour du mois de germinal dans le calendrier républicain français ;
 Vignoble Les Pervenches, un des vignobles de la Route des vins de Brome-Missisquoi de la région des Cantons-de-l'est au Québec ;
 Pervenche, un dragueur de mines côtier de la classe américaine MSC-60 (Mines Sweeper Coastal 60) appartenant à la marine de guerre française, en service de 1954 à 1982.

Références

Voir aussi 
 Pervenchères, une commune française située dans le département de l'Orne en région Normandie ;
 , un film uruguayen de 1919 ou 1920 réalisé par León Ibáñez Saavedra, inspiré de l'œuvre Pervenche de la dramaturge française Gyp, dont le personnage principal est Pervanche de Monfort.

Prénom français
Prénom féminin
Patronyme français